Финал Кубка Шотландии по футболу 1925 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1924/25, в котором встречались клубы «Селтик» и «Данди». Матч состоялся 11 апреля 1925 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. На два точных результативных удара футболистов  Пэтси Галлахера и Джимми Макгрори игроки  смогли ответить лишь одним голом в исполнении Дейва Маклина. В итоге 2:1 — победа глазговцев.

Путь к финалу

«Селтик»

«Данди»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; DF — защитник; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); MF — полузащитник; RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Отчёты о матчах Кубка Шотландии сезона 1924/25 на Soccerbase.com

1925
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Данди»
Футбол в Европе в 1925 году
События 11 апреля
Апрель 1925 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1925 году